Beim Frauen-Skeleton bei den Olympischen Winterspielen 2018 fanden insgesamt vier Läufe statt. Die ersten beide Läufe wurden am 16. Februar 2018 ausgetragen. Der dritte und vierte Lauf fand am 17. Februar 2018 statt. Ausgetragen wurde der Wettbewerb im Alpensia Sliding Center.

Olympiasiegerin wurde die Britin Elizabeth Yarnold, vor der Deutschen Jacqueline Lölling und ihrer Landfrau Laura Deas.

Aktuelle Titelträger

Bestehende Rekorde

Entwicklung des Bahnrekords

Läufe

Lauf 1

Lauf 2

Lauf 3

Lauf 4

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf ibsf.sportresult.com

Skeleton Frauen
2018
Sportveranstaltung in Pyeongchang
Skeleton (Südkorea)